

Codici 
 HZL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hazleton, Pennsylvania (Stati Uniti)

Mineralogia 
 Hzl – abbreviazione di heazlewoodite

Note